Ewald Hecker ist der Name folgender Personen:

* Ewald Hecker (Mediziner) (1843–1909), deutscher Psychiater
 Ewald Hecker (Unternehmer) (1879–1954), deutscher Industrieller und SS-Brigadeführer